Сабіне Лісіцкі була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась до початку турніру через травму коліна.

Єлена Янкович виграла титул, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 3–6, 7–6(7–4), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Fifth qualifier

Sixth qualifier

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hong Kong Tennis Open
2015
2015 у гонконзькому спорті